Четыре танкиста и собака:
 «Четыре танкиста и собака» — роман Януша Пшимановского.
 «Четыре танкиста и собака» — польский телевизионный сериал, снятый по одноимённой книге Януша Пшимановского.